Asiatiska mästerskapet i fotboll 1980 var den sjunde upplagan av turneringen. Slutomgångarna spelades i Kuwait under perioden 15–30 september 1980. De tio lagen delades upp i två femlagsgrupper. Kuwait vann turneringen genom att slå Sydkorea med 3–0 i finalen.

Mitt under pågående turnering gick Irak till anfall mot Iran. Kuwaitisk TV stödde anfallet och sände propaganda mot Irak. Detta ledde till dålig stämning i det iranska lägret, framför allt för spelaren Hassan Rowshan vars bror dödades under attackerna, detta ansågs starkt ha bidragit till att laget spelade sämre mot slutet av turneringen.

Deltagande lag 
  – direktkvalificerade som värdland
  – direktkvalificerade som regerande mästare

Övriga 8 lag som kvalificerade sig till huvudturneringen var:
  – vinnare av kvalgrupp 1
  – tvåa i kvalgrupp 1
  – vinnare av kvalgrupp 2
  – tvåa i kvalgrupp 2
  – vinnare av kvalgrupp 3
  – tvåa i kvalgrupp 3
  – vinnare av kvalgrupp 4
  – tvåa i kvalgrupp 4

Kvalspel

Grupp 1

*) Bahrain drog sig ur efter att ha avbrutit sin första match mot Syrien, i följande matcher tilldelades motståndarlaget segern med 2–0.

Grupp 2

Grupp 3

Singapore gick vidare direkt till gruppspelet.

Fördelningsmatcher för att fastställa grupperna

Grupp 3A

Grupp 3B

Semifinal

Match om tredje pris

Final

Nordkorea och Malaysia kvalificerade för huvudturneringen

Grupp 4

Huvudturnering

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Vinnare

Bästa lag i målskytte 

16 mål:
 

13 mål:
 

12 mål:
 

10 mål:
 

9 mål:
 

5 mål:
 

3 mål:
 
 
 

2 mål:

Externa länkar 
 Detaljer hos RSSSF

Källor 

1980 i Kuwait
1980
Fotboll i Kuwait
Fotbollsåret 1980
Sport i Kuwait City
Sportevenemang i Kuwait